Премия «Золотой орёл» за лучший телевизионный сериал вручается ежегодно Национальной Академией кинематографических искусств и наук России, начиная с первой церемонии 2003 года.

Список лауреатов и номинантов 
• Лауреаты выделены отдельным цветом.

2003—2010

2011—2020

Ссылки 
 Лауреаты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 
 Номинанты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 

Номинации кинопремии «Золотой орёл»